En recherche opérationnelle, l'algorithme D* (« D étoile » ou « D star ») est un algorithme de recherche de chemin incrémentale heuristique dans un graphe.
 En électricité, la détectivité spécifique D* désigne un facteur de mérite pour caractériser les performances d'un photodétecteur.